Појам Јоланда од Дреа може да се односи на:
Јоланда од Дреа, војвоткиња Бургундије,
Јоланда од Бретање,
Јоланда од Дреа, краљица Шкотске,